Кристобал Колон има више значења:

 Кристобал Колон (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кристобал Колон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристобал Колон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристобал Колон (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристобал Колон, Мигел Идалго (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристобал Колон, Лагос де Колон (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кристобал Колон (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кристобал Колон (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кристобал Колон (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кристобал Колон (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кристобал Колон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кристобал Колон (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кристобал Колон, Ваље де Сијенегиља (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику